A Taça dos Vencedores das Taças de Andebol Feminino da EHF foi uma competição europeia masculina de clubes de andebol, disputada pelos vencedores da taças nacionais de cada país disputada entre 1976 e 2016 (até 1993 organizada pela IHF em vez da EHF). A partir da época 2016–17 a competição fundiu-se com a Taça EHF de Andebol Feminino.

Histórico

Títulos por clube

Títulos por país

Ver também 
 Liga dos Campeões da Europa de Handebol Feminino
 Taça EHF de Andebol Feminino
 Taça Challenge de Andebol Feminino
 Taça dos Vencedores das Taças de Andebol Masculino da EHF

 List of Women's EHF Cup Winners' Cup champions – Worldhandball.com

Ligações externas 
 European Handball Federation – Official website
 EHF Cup Winners' Cup 2013/14 – Official website

Competições de handebol da Europa